Het seizoen 1955/1956 was het tweede jaar in het bestaan van de Amsterdamse betaald voetbalclub DWS. De club kwam uit in de Eerste klasse A en eindigde daarin op een gedeelde tweede plaats, dit betekende dat de club in het nieuwe seizoen uitkwam in de Eerste divisie.

Wedstrijdstatistieken

Eerste klasse A

Statistieken DWS 1955/1956

Eindstand DWS in de Nederlandse Eerste klasse A 1955 / 1956

Topscorers

Zie ook
 DWS
 Eerste klasse A seizoen 1955/56

Voetnoten

1955/56
DWS